Kovács András
 Kovács András (1914) bútorkészítő, a Népművészet Mestere
 Kovács András (1921–195?) villamosmérnök, az 1956-os forradalom mártírja
 Kovács András (1922–1994) helytörténész
 Kovács András (1923–2004) orvos, festőművész
 Kovács András (1925–2017) Kossuth-díjas filmrendező
 Kovács András (1926–2004) újságíró, szerkesztő, író
 Kovács András (1941) labdarúgó (Dunaújváros)
 Kovács András (1946) romániai magyar művészettörténész, az MTA külső tagja
 Kovács András (1946–2022) biológus, állattenyésztési szakember, egyetemi tanár
 Kovács András (1947) szociológus, egyetemi tanár
 Kovács András színművész
B. Kovács András
 B. Kovács András (1925–1981) állatorvos, egyetemi tanár
 B. Kovács András (1949) újságíró, közíró, szociológus
hasonló nevűek
 Kovács András Bálint (1959) filmesztéta
 Kovács András Ferenc (1959) romániai magyar költő, műfordító
 Kovács András Péter (1978) humorista
 W. Kovács András (1975) történész
 Kováts András Miklós (1954) építész